Hödingen bezeichnet in Deutschland folgende Ortsteile:

 Hödingen (Oebisfelde-Weferlingen)
 Hödingen (Überlingen)